Maria Britta Backlund (* 7. März 1996) ist eine schwedische Geschwindigkeitsskifahrerin.

Biographie 
Backlund stammt aus der Provinz Dalarnas län und ist Teil des Skiclubs von Rättvik. Zum Speedskiing kam sie über ihren älteren Bruder Erik Backlund, welcher ebenfalls im Speedski-Weltcup antritt.

2012 nahm sie erstmals an einem Weltcup Event teil und konnte bereits in dieser Saison die SDH Junior Wertung gewinnen. Bereits zwei Jahre später nahm sie an zwei Weltcups der klassischen Klasse S1 teil und konnte sich hier auf dem 4. und 5. Rang klassieren. Dennoch fokussierte sie sich zunächst auf die SDH-Klassen und wurde in dieser auch zweimal Weltmeisterin.

Nach ihrem vollständigen Umstieg zur S1-Klasse stellten sich auch hier schnell Erfolge ein. So sammelte sie Podestplätze und schrammte bei der WM 2017 knapp am Podium vorbei. In der Saison 2019 gewann sie neben dem Gesamtweltcup auch den WM-Titel auf der Weltrekord-Piste Chabrière in Vars (Frankreich).

Erfolge

Weltmeisterschaften 
 Vars 2013: 1. SDH Junior
 Grandvalira / Grau Roig 2015: 1. SDH Junior
 Idre Fjäll 2017: 4. S1
 Vars 2019: 1. S1
 Vars 2022: 3. S1

Weltcupwertungen

Weltcupsiege 
 26 Weltcupsiege und 44 Podestplatzierungen

Weblinks 
  – Speedski

Einzelnachweise 

Geschwindigkeitsskifahrer (Schweden)
Schwede
Geboren 1996
Frau